Blasio Tomasi, compositor italià de principis del 
 Giuseppe Tomasi di Lampedusa (Palerm, 1896 - Roma, 1957), onzè príncep de Lampedusa i escriptor sicilià en llengua italiana
 Henri Tomasi (Marsella, 1901 - París, 1971), director d'orquestra i compositor francès
 Tomasi Kulimoetoke II (Hahake, 1918- Mata-Utu, 2007), rei d'Uvéa a l'illa Wallis (1959 -2007)